Scherpe ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Scherpe (1907–1997), Standortsanitäter in Auschwitz
 Jens Martin Scherpe (* 1971), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Johann (Hans) Scherpe (1855–1929), österreichischer Bildhauer
 Klaus R. Scherpe (* 1939), deutscher Germanist (FU Berlin und Humboldt-Universität Berlin)
 Lothar Scherpe, österreichischer Musiker und Filmkomponist

Siehe auch:
 Schärpe